La saison 2013-2014 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. Elle débute le 12 septembre 2013.

Le Lausanne HC, promu en LNA au terme de la saison 2012-2013 remplace les SC Langnau Tigers, relégués en LNB. Les ZSC Lions remportent le titre en battant les Kloten Flyers sur le score de 4-0 en finale des play-off.

Ligue nationale A

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs

Play-off

Play-out

Tour de placement

Finale des play-out et de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs

Play-off



Play-off par région

Play-off Suisse orientale

Play-off Suisse centrale

Play-off Suisse romande

Ronde finale

Finale 
N'ayant pas soumis de dossier de candidature pour la LNB, le EHC Dübendorf est champion de Suisse amateur, mais reste en .

Juniors Élites

Références 

2013-2014
Hockey sur glace M1
Suisse M1